hrabstwo Wilcox (ang. Wilcox County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Wilcox (ang. Wilcox County) w USA, w stanie Georgia